Herschkowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Herschkowitz (* 1953), israelischer Politiker, Minister, Rabbiner und Hochschullehrer
 Philip Herschkowitz (1906–1989), rumänischer Komponist und Musiktheoretiker